Беки — многозначный термин:
 Беки — деревня в Скороднянском сельсовете Ельского района Гомельской области Белоруссии.
 Беки — село в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Беки — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики.
 Беки — некрополь в Мангистауской области Казахстана.
 Беки, Джино (1913—1993) — итальянский певец (баритон).
 Беки, Уильям Бальфур (1824—1864) — английский врач и путешественник.
 Беки — полунасмешливое прозвище большевиков, которое было популярно в Российской империи в начале XX века.
  (или Куриссу) — река в Бутане и Индии (штат Ассам), приток Брахмапутры.